İkizce bezeichnet:

 İkizce (Ordu), Stadt und Landkreis in der Türkei
 türkischer Name der griechischen Insel Imia